Hamel (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Le Hamel (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Le Hamel (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
Miejscowości w USA:
 Hamel – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
Gminy w USA:
 Hamel (ang. Hamel Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison